Хохлево — название населённых пунктов в России:

 Хохлево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Хохлево — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Хохлево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.